Депута́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Депутатская улица — улица в Волгограде.
 Депутатская улица — улица в Воронеже.
 В Иванове:
 1-я Депутатская улица.
 2-я Депутатская улица.
 Депутатская улица — улица в Иркутске.
Депутатская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Депутатская улица — улица в Костроме.
 2-я Депутатская улица — улица в Красноярске.
 Депутатская улица — улица в Липецке.
 Депутатская улица — улица в Новосибирске.
 Депутатская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Депутатская улица — улица в Сочи.
 Депутатская улица — улица в Томске.
 Депутатская улица — улица в Тюмени.
 Депутатская улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Депутатская улица — улица в Донецке.
 Депутатская улица — улица в Сумах.
 Депутатская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Депутатский переулок